Зельбиц (нем. Selbitz) — название нескольких населённых пунктов.

 Зельбиц (Верхняя Франкония) — город в Германии, районный центр, расположен в земле Бавария.
 Зельбиц (Кемберг) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

См. также 
 Зельбиц (Община Раппоттенштайн)